Скрипов — фамилия; имеет женскую форму Скрипова.
 Скрипов, Александр Николаевич (1905—1985) — российский писатель, поэт, переводчик, учитель, краевед.
 Скрипов, Владимир Павлович (1927—2006) — российский физик.
 Скрипов Герман Степанович — педагог, автор пособия "О русском стихосложении" (1979). См. также 
 Скрипово — название нескольких населённых пунктов в Российской Федерации.